Робота — те ж саме, що й праця
 Робота (економіка) — процедура, підпроцес чи завдання, що відбувається протягом певного проміжку часу і має відчутні результати. Роботи «споживають» певні ресурси для виробництва товарів та надання послуг. Роботи є складовим елементом бізнес-процесів. Поняття «робота» визначено в Міжнародній стандартній класифікації професій-2008 як «набір завдань і обов'язків, які виконуються чи повинні бути виконані однією особою, в тому числі для роботодавця або в рамках індивідуальної трудової діяльності».
 Робота у фізиці — характеристика дії сили на тіло, що залежить від величини та напрямку цієї сили та переміщення точки її прикладання. Поняття роботи застосовують також у термодинаміці, інших галузях науки і техніки, зокрема у гірничій науці. У Міжнародній системі одиниць (SI) одиницею вимірювання роботи є джоуль.
 «Робота» — фільм Чарлі Чапліна
 Робо́ти (право) — дії, результат яких не споживається в результаті їх виконання.

Примітки